Питер Кеннах (; род.  в Дугласе, остров Мэн, Великобритания) — британский трековый и профессиональный шоссейный велогонщик, выступавший с 2010 по 2017 год за британскую команду . Олимпийский чемпион 2012 года и рекордсмен мира в командной гонке преследования. Двукратный чемпион Великобритании в групповой гонке на шоссе. Кавалер Ордена Британской империи. В сезоне 2018 года подписывает двухлетний контракт с немецкой .

Второй после гребца Сидни Эрнста Суонна уроженец острова Мэн, ставший олимпийским чемпионом.

Победы на треке 

 2006
 Чемпионат мира среди юниоров
  Скрэтч — 1-ое место
  Командная гонка преследования — 3-е место
 Чемпионат Европы по трековым велогонкам (юниоры)
  Командная гонка преследования — 1-ое место
 2007
 Чемпионат Европы по трековым велогонкам
  Командная гонка преследования (до 23 лет) — 1-ое место
  Командная гонка преследования (юниоры) — 1-ое место
  Скретч (юниоры) — 2-ое место
 6-дневная велогонка: Гент — 1-ое место
 2008
 6-дневная велогонка: Берлин — 1-ое место
 6-дневная велогонка: Копенгаген — 1-ое место
 2009
 Кубок мира UCI
  Баллеруп, командная гонка преследования — 1-ое место
  Пекин, мэдисон — 1-ое место
  Чемпионат Великобритании, мэдисон — 1-ое место (с Марком Кристианом)
 2010
 Чемпионат Великобритании
  Скрэтч — 1-ое место
  Индивидуальная гонка преследования — 1-ое место
 2011
 Чемпионат Великобритании
  Мэдисон — 1-ое место (с Люком Роувом)
  Гонка по очкам — 1-ое место
  Чемпионат мира, командная гонка преследования — 3-е место
 2012
  Олимпийские игры, командная гонка преследования — 1-ое место
  Чемпионат мира, командная гонка преследования — 1-ое место
 2013
  Игры Содружества, гонка по очкам — 2-ое место

Победы на шоссе 

 2007
 Британские национальные юниорские серии — 1-ое место
 2008
 Международный трофей Бастианелли
 Гран-при Каподарко
 Тур Эльзаса — этап 1 (ТТТ)
 2009
 Джиробио — этап 3 и 3-е место в общем зачёте
 2013
 Джиро дель Трентино — этап 1b (ТТТ)
 2014
  Чемпион Великобритании в групповой гонке
  Неделя Коппи и Бартали — этапы 1b (ТТТ), 2 и генеральная классификация
  Тур Австрии — этап 1, очковая и генеральная классификация
 2015
  Чемпион Великобритании в групповой гонке
 Критериум Дофине — этап 1
 Тур Романдии — этап 1 (ТТТ)
 2016
 Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд
 Вуэльта Испании — этап 1 (ТТТ)
 Herald Sun Tour — этап 1
 2017
 Критериум Дофине — этап 7

Статистика выступлений на Гранд Турах 

 Тур де Франс
 Участие:2
 2013: 77
 2015: сход на 16 этапе
 
 Джиро д'Италия
 Участие:2
 2011: 87
 2012: сход на 17 этапе
 
 Вуэльта Испании
 Участие:3
 2010: сход на 8 этапе
 2014: 71
 2016: 42; Победа на этапе 1 (TTT);  майка лидера в течение 1-го дня

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Великобритании
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Члены ордена Британской империи